Kenneth Andersson, švedski hokejist, * 19. marec 1958, Švedska.

Andersson je celotno kariero igral v švedski ligi, za klube Brynäs IF, Västra Frölunda HC in Strömsbro/Gävle HF 83. Svoj edini naslov švedskega državnega prvaka je osvojil v sezoni 1979/80 s klubom Brynäs IF, za katerega je igral enajst sezon, v sezoni 1983/84 je bil najboljši strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1986, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel po en gol in podajo na sedmih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 18
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 22
| 9
| 3
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 5
| 5
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 11
| 9
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 21
| 9
| 5
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 18
| 14
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 25
| 8
| 33
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 32
| 23
| 12
| 35
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 26
| 13
| 39
|
| 8
|
| 3
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 26
| 10
| 7
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 36
| 24
| 17
| 41
|
| 10
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 34
| 16
| 12
| 28
|
| 8
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Strömsbro/Gävle HF 83
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 17
| 7
| 13
| 20
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 308
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 175
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Strömsbro/Gävle HF 83